Turégano kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Turégano (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Turégano (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar